Viva Air puede referirse a:

Viva Air, aerolínea española, fundada en el año 1988 y cerrada en 1999.
Viva Air, aerolínea de bajo costo en Colombia. 
Viva Air, aerolínea de bajo costo en Perú.